Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 – zawody lekkoatletyczne rozgrywane podczas igrzysk w Moskwie. Odbywały się na Stadionie Łużniki od 24 lipca do 1 sierpnia. 960 sportowców (694 mężczyzn i 266 kobiet) z 70 krajów rywalizowało w sumie w 38 konkurencjach.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia